Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Армении (юго-восточная Европа,  Западная Азия).

С 94 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой, 3 находятся под угрозой исчезновения, 5 подверженные, 10 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Млек